Carmo do Paranaíba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carmo do Paranaíba (ort), Minas Gerais, 
 Carmo do Paranaíba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar